Opsopäus ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Opsopäus (1556–1596), deutscher Medizinprofessor
 Johannes Opsopaeus (1583–1666), deutscher Prediger und Dramatiker
 Vincentius Opsopäus (16. Jahrhundert), deutscher Humanist